Владимир Загорский:
 Загорский, Владимир Антонович (1902—1953) — полный кавалер ордена Славы.
 Загорский, Владимир Михайлович (настоящая фамилия Лубоцкий, 1883—1919) — революционер; в его честь назывался Загорск (Сергиев Посад).